Andrzej Pruski (ur. 1682, zm. 1759) – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski
 Andrzej Pruski (ur. 1929, zm. 1994) – polski realizator dźwięku i reżyser radiowy